

Остра Могила () — село в Слівенській області. Входить до складу общини Котел.
 Остра Могила () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Стара Загора.